City est le mot anglais pour désigner une « cité ». Au Royaume-Uni, le statut des cités est donné par le monarque.

La City désigne la  c’est-à-dire la Cité de Londres.

Aux États-Unis, dans le domaine administratif et légal, le terme  désigne un type de municipalité dont les caractéristiques varient selon les États, voir par exemple City pour le New Jersey.

Littérature 
 City est le titre d'un roman de l'écrivain italien Alessandro Baricco, publié en 1999  en Italie (Rizzoli - ), dont la traduction française, a été publiée, sous le même titre, en 2000 par Albin Michel ()

Musique 
 City est un album du groupe de metal Strapping Young Lad sorti en 1997.

Art 
 City, une œuvre de land art, initiée en 1972 par l'artiste Michael Heizer, située dans l'État du Nevada.

Automobile 
 La Honda City est une voiture.
 La '''''Daf City est un concept-car de petite voiture urbaine des années 1970.

Voir aussi